Международный кубок Ниццы 2017 () — международный турнир по фигурному катанию сезона 2017—2018. Это 22-й по счету традиционный турнир, который проходил с 11 по 15 октября 2017 года в курортном французском городе Ницце, на арене «Patinoire Jean Bouin».

Соревнования проходят среди взрослых спортсменов в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду; а среди юниоров только в одиночных разрядах.

Результаты

Мужчины 

 WD — Фигуристы снялись с соревнований.

Женщины 

WD — фигуристки снялись с соревнований.

Спортивные пары 

WD — фигуристы снялись с соревнований.

Танцы на льду

Призёры юниорского разряда

Юноши

Девушки

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2017 год в фигурном катании
2017
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Октябрь 2017 года
Спорт во Франции в 2017 году
Кубок